Norge – w języku norweskim oznacza Norwegia
 Norge – miasto USA, w stanie Oklahoma, w hrabstwie Grady
 Norge – nazwa włoskiego sterowca półszkieletowego 
 „Norge” – norweski okręt – pancernik obrony wybrzeża
 KS „Norge” – norweski królewski jacht motorowy
 Alvin Norge – belgijska seria komiksów z gatunku science-fiction
 11871 Norge – asteroida
 Radio Norge – norweska stacja radiowa
 TVNorge – norweska stacja telewizyjna
 Kaare Norge – duński gitarzysta